Фраксионамијенто Сан Херонимо има више значења:

 Фраксионамијенто Сан Херонимо, Ринкон де Сан Херонимо (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Фраксионамијенто Сан Херонимо (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику